Beatrix van Engeland (Bordeaux, 24 juni 1242 - Londen, 24 maart 1275) was een Engelse prinses en de echtgenote van hertog Jan II van Bretagne.

Biografie 
Volgens Matthew Paris werd Beatrix van Engeland in Bordeaux geboren als het derde kind van koning Hendrik III van Engeland en Eleonora van Provence. Op achttienjarige leeftijd huwde ze met Jan van Dreux, de erfgenaam van het hertogdom Bretagne. Ze overleed in Londen in 1275 in het kraambed. Ze werd vervolgens begraven in de kerk van Greyfriars in Londen.

Kinderen 
Beatrix van Engeland kreeg samen met Jan II van Bretagne zes kinderen:
Arthur II (1261-1312), hertog van Bretagne
Jan (1266-1334), graaf van Richmond
Maria (1268-1339), gehuwd met Gwijde III van Chatîllon
Peter (1269-1312), burggraaf van Leon
Blanca (1271-1327), gehuwd met Filips van Artesië
Eleonora (1275-1342), abdis van de abdij van Fontevraud.

Voorouders

Bronnen 
 (2002): Letters of Medieval Women. Grand Rapids, Sutton, Limited, blz. 35.
 (1889): Matthew Paris’s English History from the Year 1235 to 1273, vert. JA Giles, vol. 1.
 (2004): Plantagenet Ancestry: A Study in Colonial and Medieval Families. Boston: Genealogical Company, Incorporated, blz. 13-18.

Huis Plantagenêt
Persoon in de 13e eeuw